Menhires pola Paz är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Menhires pola Paz ligger  meter över havet.

Terrängen runt Menhires pola Paz är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Havet är nära Menhires pola Paz åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Rías Altas,  meter över havet,  km öster om Menhires pola Paz.  Närmaste större samhälle är A Coruña,  km söder om Menhires pola Paz. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien